Vera Gheno (née en 1975), universitaire, essayiste et traductrice italienne.
 Vitório Gheno (né en 1923), artiste brésilien.